Demokrat je označení osoby, se kterou se pojí:

 demokracie – stoupenec, obhájce principů politického uspořádání založeného na vůli občanů
 Demokratická strana (USA) – člen jedné ze dvou hlavní politických stran ve Spojených státech amerických
 Demokratická strana – člen stejně pojmenovaných stran v jiných státech
 Demokraté – člen podobně pojmenované politické strany, např.
 Demokraté (Grónsko)